Asimov ist der Familienname folgender Personen:
 Isaac Asimov (1920–1992), russisch-amerikanischer Biochemiker, Sachbuchautor und Science-Fiction-Schriftsteller
 Janet Asimov (1926–2019), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin und Psychoanalytikerin

Asimov steht außerdem für:
 (5020) Asimov, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Asimov (Marskrater), ein Einschlagkrater auf dem Mars
 den geplanten Mondrover des deutschen Unternehmens PTScientists

Siehe auch:
 Asimov-Preis
 Asimow
 Azimov
 ASIMO